Дестют де Траси () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дестют де Траси, Антуан (1754—1836) — видный французский философ, политик и экономист. 
 Дестют де Траси, Виктор (1781—1864) — французский военный и политик, сын философа и политика Антуана Траси.